Айрас Нунеш (1230—1293) — галісійський клірик й трубадур.
 Альвіто Нунеш (? — 1016) — граф Портукале в 1008—1016 роках.
 Васко Нунеш (1974—2016) — португальський оператор, продюсер та режисер.
 Джулія Нунеш (* 1989) — американська співачка і композиторка.
 Еммануель Нунеш (1941—2012) — португальський композитор.
 Жозе Нунеш (* 1977) — португальський футболіст, що грав на позиції захисника. Виступав, зокрема, за клуб «Мальорка».
 Жосе да Коста Нунеш (1880—1976) — португальський кардинал. Єпископ Макао (1920—1940).
 Клара Нунеш (1942—1983) — бразильська самба-виконавиця.
 Ліжія Божунга Нунеш (* 1932) — бразильська дитяча письменниця.
 Мендо III Нунеш (1020—1050/1054) — граф Портукале в 1028—1050/1054 роках.
 Рейчел Ен Нунеш (* 1966) — американська авторка бестселерів.
 Хосе Маурісіо Нунеш Гарсія (1767—1830) — бразильський композитор.

 Нунеш — парафія в Португалії, у муніципалітеті Віняйш.

Див. також 
 Нуньєс
португальські прізвища